Бори́с Никола́евич Петро́в (род. 15 мая 1939, Омск, СССР) — советский и российский актёр, наиболее известен благодаря своей долгой карьере в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Народный артист РФ (1999), почётный гражданин Челябинской области (2009).

Биография 
Борис Николаевич родился в Омске, в детстве жил в коммунальной квартире. Его мать работала в школе, и, по словам Петрова, именно она настояла, чтобы сын получил полное среднее образование. Он мечтал стать лётчиком, но не был принят в училище по состоянию здоровья. С 1959 по 1962 год учился в студии при Омском драматическом театре, куда поступил после того, как не смог пройти вступительные экзамены во ВГИК. По её окончании работал в различных театрах Архангельска, Серова, Магнитогорска, Днепропетровска, Калининграда и Казани. Согласно его интервью, в целом за тот период он сменил 12 театров, в некоторых из них задержался не более одного дня. В 1974 году устроился в Челябинский Академический театр драмы, где остался благодаря успешной работе с режиссёром Наумом Орловым. Сыграл более 100 различных ролей, был удостоен нескольких премий.

Многие критики отмечали широкий диапазон актёрских возможностей Петрова. За свою карьеру он исполнял совершенно разные роли в пьесах современных и классических авторов, комические и трагические, появлялся в постановках многих театральных режиссёров. В Энциклопедии «Челябинск» он был назван ведущим актёром Челябинского театра драмы.

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1985)
 Лауреат фестиваля «Югорская весна» (1997)
 Приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Сцена» (1998, 1999, 2000, 2002)
 Народный артист РФ (1999)
 Почётный гражданин Челябинской области (2009)

Примечания 

Персоналии:Челябинский театр драмы имени Наума Орлова
Почётные граждане Челябинской области